Der folgende Abschnitt enthält Eigenschaften bekannter Planetarischer Nebel.

Tabelle Planetarischer Nebel 

* bipolare proto-planetarische Nebel

Bildergalerie Planetarischer Nebel

Siehe auch 
 Nebel (Astronomie)
 Liste von Eigennamen von Deep-Sky-Objekten

Quellen / Literaturhinweise 
 Ronald Stoyan: Deep Sky. Reiseführer. Sternhaufen, Nebel und Galaxien mit eigenen Augen entdecken. 5., verbesserte Auflage. Oculum, Erlangen 2014, ISBN 978-3938469729.
 Michael Feiler, Philip Noack: Deep Sky. Reiseatlas. Sternhaufen, Nebel und Galaxien schnell und sicher finden. 4., verbesserte Auflage. Oculum, Erlangen 2014, ISBN 978-3938469712.
 Michael Feiler, Stephan Schurig, Drehbare Himmelskarte. Zu jeder Stunde wissen, wo die Sterne stehen 4., verbesserte Auflage. Oculum, Erlangen 2013, ISBN 978-3938469668

Weblinks 

 Hubble-Aufnahmen, ...mit WFPC3
 Spitzer-Aufnahmen
 Liste von 165 Nebeln mit Bilder
 Aktualisierter Kohoutek-Katalog (online)
 Liste planetarischer Nebel bei GoBlack
 Precise Positions for the NGC/IC Planetary Nebulae

!
Nebel, planetarische